André Mattos (né en 1961), acteur brésilien
 George Mattos (1929-2012), athlète américain, spécialiste du saut à la perche
 Lídia Mattos (1924-2013), actrice brésilienne
 Marcelo Mattos (né en 1984), footballeur brésilien
 Monica Mattos (née en 1983), actrice pornographique brésilienne
 Tomás de Mattos (1947-2016), avocat, journaliste et écrivain uruguayen